

Oficjalne międzynarodowe spotkania reprezentacji Niemiec

Na podstawie:https://eu-football.info/_matches.php?id=86&page=14,  https://eu-football.info/_matches.php?id=86&page=15, oraz https://eu-football.info/_matches.php?id=86&page=16

Bilans 

Reprezentacja Niemiec w piłce nożnej
Niemcy, Lowe